

Sigle 
PDMA est un sigle qui peut signifier : 
 Perte de données maximale admissible, une notion de sécurité informatique ;
 , une entreprise à but non lucratif œuvrant dans le développement des logiciels ;
 , une loi américaine promulguée de 1987 ;
 Public Debt Management Agency, l'agence de gestion de la dette publique grecque ;
 Provincial Disaster Management Authority, un service du gouvernement régional du Khyber Pakhtunkhwa, au Pakistan